

Geografia
Germania
 Busch – frazione del comune di Iden nel circondario di Stendal (Sassonia-Anhalt)

Repubblica Ceca
 Busch, oggi Buš – comune della Boemia Centrale (distretto di Praha-západ)

Persone

Busch
 Adam Busch (1978) – attore statunitense
 Adolf Busch (1891-1952) – compositore tedesco naturalizzato statunitense
 Christian Busch (1880-1977) – ginnasta e multiplista tedesco
 Dietrich Wilhelm Heinrich Busch (1788-1858) – chirurgo tedesco
 Ebba Busch (1987) – politica svedese
 Ernst Busch (1900-1980) – cantante, attore e regista tedesco
 Ernst Busch (1885-1945) – generale tedesco
 Fritz Busch (1890-1951) – direttore d'orchestra tedesco
 Gundi Busch (1935-2014) – pattinatrice tedesca
 Günter Busch (1930-2006) – calciatore tedesco
 Jon Busch (1976) – calciatore statunitense
 Kurt Busch (1978) – pilota automobilistico statunitense
 Kyle Busch (1985) – pilota automobilistico statunitense
 Mae Busch (1891-1946) – attrice australiana
 Marnon-Thomas Busch (1994) – calciatore tedesco
 Matthias Busch (1968) – astronomo amatoriale tedesco
 Niklas Busch Thor (1986) – calciatore svedese
 Niven Busch (1903-1991) – scrittore e sceneggiatore statunitense
 Sabine Busch (1962) – ex ostacolista e velocista tedesca
 Wilhelm Busch (1832-1908) – poeta tedesco
 Willy Busch (1907-1982) – calciatore tedesco

Büsch
 Johann Georg Büsch (1728-1800) – statistico, educatore e attivista tedesco

Altro
 7121 Busch – asteroide della fascia principale
 Busch – azienda produttrice di fotocamere statunitense